Els microsaures (Microsauria, 'petits llangardaixos') són un ordre extint d'amfibis lepospòndils que visqueren entre el Carbonífer superior i Permià inferior.

Els microsaures tenien tots una cua curta i potes petites, però a part d'això tenien una forma bastant variada. El grup incloïa animals semblants a sargantanes que estaven ben adaptats a viure a la terra, formes excavadores, i d'altres que, com l'axolot modern, conservaven les brànquies en la fase adulta, de manera que presumiblement mai no abandonaven l'aigua.

Classificació 
Cladograma modificat a partir del d'Anderson (2001):

Cladograma dels autors Ruta i Coates (2007):

Vegeu també 
 Batropetes fritschia
 Odonterpeton triangulare
 Rhynchonkos stovalli
 Utaherpeton franklini

Referències